Lycksele este o comună (municipalitate) situată în partea de nord a Suediei, în comitatul Västerbotten. Are o suprafață de 5930,5 km 2 și numără 12.368 de locuitori (conform unor estimări oficiale din 2011). Are în componență 17 localități. Reședința comunei este orașul Lycksele.

Demografie

Localități componente

Zone urbane 
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Așezări cu populația de sub 200 locuitori
Există 15 asemenea localități pe teritoriul comunei:

Note 

Lycksele